Alfred Pettersson (Petersson, Peterson, Petterson) kan syfta på:

Alfred Petterson (boktryckare) (1877–1970), svensk boktryckare
Alfred Pettersson (psykiater) (1846–1920), svensk psykiater
Alfred Petersson (1852–1927), svensk skomakare och folkmusiker
Alfred Petersson i Påboda (1860–1920), svensk lantbrukare och liberal politiker
Alfred Pettersson i Vråtsered (1865–1944), svensk lantbrukare och högerpolitiker
Alfred Pettersson (medicinsk forskare) (1867–1951), svensk medicinsk forskare och bakteriolog
Alfred Petersson i Gärestad (1870–1952), svensk lantbrukare och högerpolitiker